Por estratégia pode se referir à:

 Estratégia, modo como os recursos serão usados para se atingir um objetivo.

Nos negócios:

 Estratégia competitiva, método que uma empresa usa para combater a estratégia de outras empresas no mercado;

Na geopolítica e planejamento militar:

 Estratégia militar, planejamento de uma guerra;
 Estratégia organizacional, conceito militar relacionado com a aplicação de forças contra um inimigo;
 Estratégia nuclear,  desenvolvimento e produção de armas nucleares;
 Estratégia da cunha, plano de ação político.

Nos jogos e informática:

 Estratégia no xadrez, planejamento que visa criar vantagens ao jogador;
 Jogo eletrônico de estratégia - gênero de jogos eletrônicos;
  Estratégia em tempo real, vertente do gênero acima;
 Strategy, um padrão de projeto de software.

Desambiguação